Adriano Barbosa Miranda da Luz – calciatore portoghese
Aluísio Francisco da Luz – ex calciatore brasiliano
Carlos Coimbra da Luz – politico brasiliano
Davidson da Luz Pereira – calciatore brasiliano
Diego Manuel Rodríguez da Luz – calciatore uruguaiano
Émerson dos Santos da Luz – calciatore capoverdiano
Jesus Pinto da Luz – modello brasiliano
Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz – calciatore uruguaiano
Mauro Da Luz – calciatore uruguaiano